Résultats détaillés de l'édition 1994 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .

Faits marquants 
Chez les hommes, l'Américain Pete Sampras conserve son titre acquis l'année précédente. Le Croate Goran Ivanišević s'incline pour la deuxième fois en finale après son échec de 1992.

Dans le tableau féminin, la triple tenante du titre Steffi Graf est éliminée à la surprise générale dès le premier tour par le magnifique jeu d'attaque de Lori McNeil qui se hisse ensuite en demi-finale, seulement battue par la future gagnante Conchita Martínez. En finale, l'Espagnole bat en trois manches l'Américaine Martina Navrátilová, doyenne du circuit âgée de 37 ans et ancienne reine de Wimbledon, qui atteint là sa douzième finale pour neuf succès (le record).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1994 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1994
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1994
Tennis en juin 1994
Tennis en juillet 1994